Postiche est synonyme de perruque et qualifie par extension tout élément artificiel.
Il peut aussi faire référence à :
 Barbe postiche, fausse barbe, qui était l'un des attributs des pharaons ;
 Gang des postiches, association de malfaiteurs française.